Diese Liste der Bildungsminister der Republik Türkei ist ein Verzeichnis aller Bildungsminister des Landes seit der Etablierung des Rates der Vollzugsbeauftragten am 3. Mai 1920.

Weblinks 
 Liste der Minister, Türkisches Bildungsministerium

Anmerkungen 

Turkei
!
Bildungsminister